Kabinett Brüning bezeichnet folgende Regierungen des Deutschen Reiches unter Heinrich Brüning (Zentrum):
Kabinett Brüning I (1930–1931)
Kabinett Brüning II (1931–1932)